Peracense kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peracense (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Peracense (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar